

Lokalizacje

Niemcy 
 Kahl – jezioro
 Kahl – rzeka, dopływ Menu
 Kahl am Main – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg

Osoby 
 Czesław Kahl – polski duchowny starokatolicki 
 Josef Kahl – czechosłowacki skoczek narciarski
 Milt Kahl – amerykański animator
 Romana Kahl-Stachniewicz – polska ekonomistka

Inne 
 elektrownia jądrowa Kahl am Main

Zobacz też 
 Kal
 Kall